Brunnmeister ist der Name folgender Orte:

 Brunnmeister (Teisendorf), Ortsteil von Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Brunnmeister (Gemeinde Rohrbach), Ortsteil von Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark